Mistrzostwa Europy w Wyścigach Górskich 2014  – 58 sezon mistrzostw Europy w wyścigach górskich. Rozpoczął się 11 kwietnia w miejscowości Saint-Jean-du-Gard we Francji, a zakończy 21 września w Buzet, w Chorwacji.

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2014 został opublikowany 4 grudnia 2013 roku.

Wyniki wyścigów

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: fia.com

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2014 w sportach motorowych
2014
2014 w Europie